3 miejscowości w Polsce: 
 Fabianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Fabianów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce 
 Fabianów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Dobrzyca
 Fabianów – zachodnia część wsi Dębinki w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskin, w gminie Zabrodzie